Саркофаг Табнита — базальтовая гробница финикийского царя Табнита (Теннеса) Сидонского (ок. 490 г. до н. э.), отца царя Эшмуназара II. Саркофаг украшен двумя отдельными и несвязанными надписями — одна на египетских иероглифах, а вторая на финикийском письме. Он был создан в начале 5-го века до нашей эры и был обнаружен в 1887 году Османом Хамди в некрополе Аяа возле Сидона вместе с гробницей Александра и другими гробницами. Тело Табнита было найдено плавающим в своей оригинальной бальзамирующей жидкости. Саркофаг, и разложившийся скелет Табнита в настоящее время находятся в Стамбульском археологическом музее.

Саркофаг вместе с саркофагом Эшмуназара II, возможно, были приобретены сидонцами после их участия в Битве при Пелусии (525 г. до н. э.), и служили образцами для более поздних финикийских саркофагов. Считается, что финикийский текст на гробнице имеет «замечательное» сходство с надписью Шебна из Иерусалима.

История открытия саркофага 

Гробницы возле Сидона были обнаружены в 1887 году американским пресвитерианским проповедником Уильямом Кингом Эдди (отцом Уильяма А. Эдди). Уильям Райт направил в «The Times» письмо с новостями об открытии Эдди и умолял Британский музей «принять незамедлительные меры для сохранения этих сокровищ и предотвращения их попадания в руки вандального турка». Это насторожило нового куратора начинающего Стамбульского археологического музея Османа Хамди-бея, который организовал полные раскопки и передачу саркофагов в Стамбул.

Во время раскопок рабочие открыли саркофаг Табнита и обнаружили, что «человеческое тело плавает в идеальной сохранности в своеобразной жидкости». Пока Хамди-бей был на ланче, рабочие опрокинули саркофаг и вылили жидкость, так что «секрет чудесной жидкости снова был спрятан в песке Сидона». В 1892 году Хамди-бей отметил, что он сохранил часть осадка, которая осталась на дне саркофага.

Расшифровка надписи 
Надпись известна как KAI 13. Египетская иероглифическая надпись показывает, что саркофаг первоначально предназначался для египетского полководца по имени «Пен-Птах» (pꜣ-n-pth).

Существует авторская версия перевода на русском языке, созданная Валентином Валевским (на сайте Стихи.ру):

Я — Табнит, жрец Астарты и царь сидонян,

Ашмуназара сын, жреца и царя!

Покоюсь в гробу. Чем бы ни был твой сан,

Не отворяй надо мной гробового ларя!

Не беспокой меня, уносящий мой гроб!

Нет со мной здесь ни золота, ни серебра!

Не открывай, ибо в злобе из злоб

Ты обиду Астарте творишь для костра!

В этом смертном одре я покоюсь один.

Коль отверзнешь и возмутишь мой покой,

Не узнает потомства под солнцем дом твой

И душе неприкаянной быть меж долин!

Датировка 

Саркофаг Табнита и саркофаг Эшмуназара II, как полагают, изначально датируются XXVI династией Египта, столицей которой был Саис. Частично это связано с их сходством с похожими саркофагами, такими как саркофаг Хорхебита эпохи Псамметиха II из Саккары, который сейчас находится в Музее искусств «Метрополитен».

Примечания 

Финикийские надписи
Цари Сидона
Семитские эпиграфические надписи
Открытия 1887 года